Zu den Strecken des Fahrplanfelds 710 (Brugg AG–Baden–Zürich) siehe:

 Bözbergstrecke (Brugg AG–Baden)
 Bahnstrecke Baden–Zürich

700…